Мигель Ицигсон () — аргентинский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Ла-Плата. В период 1948 по 1954 год им было обнаружено в общей сложности 15 астероидов. Специализировался на небесной механике и астрометрии.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Вольф Биккель
 Стивен Ларсон
 Том Стэффорд

Примечания

Ссылки 
 NOMBRES CITADOS EN ESTE SITIO WEB  

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Аргентины
Первооткрыватели астероидов